Flourens kan syfta på:

 Flourens, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i södra Frankrike

Personer
 Émile Flourens (1841–1920), fransk politiker
 Gustave Flourens (1838–1871), fransk vetenskapsman
 Pierre Flourens (1794–1867), fransk fysiolog